Regiunea Mediteraneană (Akdeniz Bölgesi) este una din cele 7 regiuni ale Turciei.

Provincii 

 Provincia Adana
 Provincia Antalya
 Provincia Burdur
 Provincia Hatay
 Provincia Isparta
 Provincia Kahramanmaraș
 Provincia Mersin
 Provincia Osmaniye

Vezi și 

 Regiunile Turciei

 
Mediteraneană, Regiunea